Walter-Gropius-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

* Walter-Gropius-Gymnasium Selb, Oberfranken
 Gymnasium Walter Gropius in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt